Les Feixes (Galliner), indret del terme municipal d'Isona i Conca Dellà, a l'antic terme d'Orcau, al Pallars Jussà 
 Les Feixes (el Meüll), partida al terme municipal de Castell de Mur, dins de l'antic terme de Mur, al Pallars Jussà 
 Les Feixes (els Masos de Baiarri), partida rural del terme municipal de Conca de Dalt, dins de l'antic terme de Claverol, al Pallars Jussà * Les Feixes (Esplugafreda), paratge del terme municipal de Tremp, al Pallars Jussà, dins de l'antic terme ribagorçà de Sapeira
 les Feixes (Olot), masia al terme municipal d'Olot (la Garrotxa) 
 Les Feixes (Rivert), paratge del terme municipal de Conca de Dalt, a l'antic terme de Toralla i Serradell, al Pallars Jussà, en territori del poble de Rivert
 les Feixes (Santa Pau), mas a la vall de Sant Martí Vell, als peus de la gran serralada de Sant Julià del Mont al terme de Santa Pau (la Garrotxa)
 Les Feixes de Cellers, masia de Torà (Segarra) 
 Les Feixes de Coaner, masia del municipi de Sant Mateu de Bages (Bages) 
 Les Feixes de França, feixes antigament d'ús agrícola del terme municipal de l'Estany, a la comarca del Moianès
 les Feixes de la Casota, indret del terme de Sant Esteve de la Sarga, al Pallars Jussà, en el territori de l'antic poble, desaparegut, de Mont-rebei
 les Feixes de la Roca Alta, paratge del terme municipal de Gavet de la Conca (al Pallars Jussà) 
 Les Feixes de Puig-redon, masia de Puig-redon, disseminat del municipi de Torà (Segarra) 
 les Feixes de Solom, antigues feixes de conreu, actualment abandonades, del terme municipal d'Abella de la Conca, al Pallars Jussà
 les Feixes del Coll, paratge del terme municipal de Granera, al Moianès 
 les Feixes del Serrat de Pena, partida d'antigues vinyes disposades en feixes, actualment abandonades, del terme municipal de Castell de Mur
 les Feixes Roges, paratge d'antigues feixes de conreu del terme municipal de Castellcir, a la comarca del Moianès 
 Casa de les Feixes, masia del terme municipal de Conca de Dalt, dins de l'antic terme d'Hortoneda de la Conca
 Molí de les Feixes, edifici civil al terme d'Orís (Osona) 
 Puig de les Feixes, muntanya al límit dels termes comunals de Finestret i Jóc (el Conflent)
 Solana de les Feixes, solana del terme municipal de Conca de Dalt, a l'antic terme d'Hortoneda de la Conca, al Pallars Jussà
 Sant Iscle i Santa Victòria de les Feixes, església romànica a la serra de Collserola al terme municipal de Cerdanyola
 Santa Maria de les Feixes, ermita barroca al el Camí de Can Catà en terme municipal de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental)